S15 ou S.XV peut faire référence à:

Domaine militaire 
 HMS Otter (S15), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Laffly S15, une automobile militaire française ;
 SPAD S.XV, un avion de chasse français.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Conserver à l’écart de la chaleur., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S15 du RER Zurichois en Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres